Jméno Jana Seymourová (v angličtině Jane Seymour) se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Jana Seymourová († 1537) – manželka anglického krále Jindřicha VIII.
 Jana Seymourová mladší (1541–1561) – neteř třetí manželky anglického krále Jindřicha VIII. 
 Jane Seymourová (herečka) (* 1951) – americká herečka anglického původu